Notre pain quotidien (Our Daily Bread), film américain de King Vidor sorti en 1934 ;
Notre pain quotidien (Unser täglich Brot), film est-allemand de Slátan Dudow sorti en 1949 ;
Notre pain quotidien (Uski Roti), film indien de Mani Kaul sorti en 1970 ;
Notre pain quotidien (Unser täglich Brot), film germano-autrichien de Nikolaus Geyrhalter sorti en 2005 ;
 Notre pain quotidien, émission de la radio suisse romande Couleur 3.